Шотландский Премьер Дивизион 1981/1982 () — 85-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 29 августа 1981 года и закончился 15 мая 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1981/1982
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1981 году
Спорт в Шотландии в 1982 году